Leninskaja Iskra () – nazwa toponimów w Rosji

 Leninskaja Iskra – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kirowskim
 Leninskaja Iskra – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Leninskaja Iskra – osiedle typu wiejskiego w obwodzie niżnonowogrodzkim

Zobacz także 
 Linia Leninskaja Nowosybirskiego Metra

Strony ujednoznaczniające